Ephel Dúath – catena montuosa della Terra di Mezzo nei racconti di J. R. R. Tolkien
 Ephel Duath – gruppo avant-garde metal italiano